GMA kan syfta på:

 Intel GMA – en grafikkrets
 GMA – ett amerikanskt TV-morgonprogram och talkshow, se Good Morning America
 GMA – ett internationellt nätverk grundat 1964, se Gospel Music Association
 GMA Dove Award – ett pris från Gospel Music Association
 GMA Network – ett stort kommersiellt tv- och radionätverk i Filippinerna
 GMA –  filippinsk TV-kanal